Haglund se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustaf Emanuel Haglund
 Erik Emil Haglund